Lisenko oder Lysenko ist der Name von

 Alexander V Lisenko (* 1951), russischer Schachspieler
 Māra Lisenko (* 1986), lettische Sängerin und Songwriterin
 Nathalie Lissenko, ukrainisch Наталія Андріївна Лисенко, russisch Наталья Андриановна Лисенко, (1884–1969), ukrainische Schauspielerin
 Tatyana Lysenko (* 1983), russische Hammerwerferin
 Tetyana Lysenko (* 1975), ukrainische Turnerin